Arnold Künzli ist der Name folgender Personen:

* Arnold Künzli (Politiker) (1832–1908), Schweizer Politiker und Industrieller
 Arnold Künzli (Philosoph) (1919–2008), Schweizer Philosoph und Politologe